Натуральне число 2078
 2078 рік до нашої ери
 2078 рік нашої ери